Чишмы́ ( — буквально «родник»):

 Чишмы — посёлок городского типа, административный центр Чишминского района Башкортостана.
 Чишмы — село в Миякинском районе Башкортостана.
 Чишмы — село в Чишминском районе Башкортостана.
 Чишмы — узловая железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги в одноимённом посёлке Чишминского района республики Башкортостан.
 Чишмы II — железнодорожный разъезд Куйбышевской железной дороги в одноимённом посёлке Чишминского района республики Башкортостан.

См. также 
 Чишма